Kruth kan avse:

Personer
 Jörgen Kruth (född 1974), svensk thaiboxare och MMA-utövare
 Lars Kruth (1920–2019), svensk dövpionjär

Utmärkelse
 Kruthmedaljen  – svensk utmärkelse för insatse för döva

Geografi
 Kruth, Haut-Rhin  – kommun i Frankrike

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn